Пюттенская карательная акция () — одна из карательных акций нацистской Германии против гражданского населения оккупированных Нидерландов. 1 октября 1944 года 602 мужчины — почти всё мужское население Пюттена — были депортированы в концлагеря в Германии. Только 48 вернулись в конце войны. Акция была местью за атаку участниками нидерландского движения Сопротивления автомобиля, в котором ехали четверо немецких военнослужащих.

Атака 
В ночь на 1 октября 1944 автомобиль с двумя офицерами и двумя ефрейторами из вермахта попал в засаду бойцов движения Сопротивления между Пюттеном и Нийкерком. Один из бойцов, Франс Слотбоом, был ранен и впоследствии умер от ран. Один из немецких офицеров, лейтенант Отто Зоммер, тоже был ранен, но сумел скрыться в фермерском доме и поднял тревогу, на следующий день он умер. Другой офицер, обер-лейтенант Эггарт, был ранен и захвачен партизанами. Из-за тяжёлых ран Эггарта бойцы отпустили пленного, оставив в месте, где он мог быть найден своими. Оба ефрейтора сбежали.

Немецкая карательная акция 

На следующий день по приказу генерала Фридриха Христиансена Пюттен был окружён немецкими войсками под командованием Фрица Фульриде (:en:Fritz Fullriede). Мужчины и мальчики были отделены от женщин, и их держали в разных зданиях. Мужчин предупредили, что если кто-то из них спрячется, нацисты расправятся с женщинами и детьми. В ходе акции шестеро мужчин и женщина были застрелены карателями.

2 октября, все пюттенские мужчины в возрасте от 18 до 50 лет были отправлены в концлагерь Амерсфорт. Там из 661 мужчины были отпущены 59 негодных к работе, а 602 отправлены в концлагерь Нойенгамме. По дороге 13 человек сумели совершить побег, спрыгнув с поезда. Из остальных вернулись домой только 48, причём 5 из них умерли вскоре после возвращения. Всего погибло 552 мужчины и 1 женщина. Большинство мужчин умерли от голода, непосильного труда и инфекционных болезней в концлагерях.

Ссылки 

 Resistance in Western Europe, Bob Moore, Berg, 2000, ISBN 1-85973-279-8, p. 206
 «Sa Wie It», George Sjouke Riemersma, Xlibris Corporation, 2010, ISBN 1-4535-8706-3, p. 65
 Surviving Hitler and Mussolini: daily life in occupied Europe, Robert Gildea, Berg, 2006, ISBN 1-84520-181-7, p. 196
 ww2museums.com
  putten.nl
 Stichting Oktober '44
 Website Stichting Oktober 44, stichting ter gedenking van de razzia
 Lijst van weggevoerde mannen
 Het verhaal van Jannes Priem

Преступления нацистов
Массовые убийства в Нидерландах
Конфликты 1944 года
Октябрь 1944 года
1944 год в Нидерландах